Az 1979–1980-as olasz labdarúgókupa az olasz kupa 33. kiírása. A kupát a Roma nyerte meg harmadik alkalommal.

Eredmények

Első forduló

1. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

2. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

3. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

4. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

5. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

7. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

Negyeddöntő 
A fordulóban csatlakozó csapat: Juventus (címvédő)

Elődöntő

Döntő

Források
Az rsssf.com alapján

Olaszlabdarugokupa
Olaszlabdarugokupa
Olasz labdarúgókupa